Высшая Лига чемпионата Узбекистана по футболу среди женщин () — это высший дивизион чемпионата Узбекистана, в котором играют сильнейшие женские клубы страны. 

Турнир проводится с 1995 года. С 2010 года проводился под эгидой Ассоциации женского футбола Узбекистана (АЖФУ) при Федерации футбола Узбекистана (ныне ФАУ). 

С сезона 2013 года в Высшей лиге разрешено участвовать только профессиональным клубам. 

С 2011 года проводится Первенство Узбекистана среди команд Первой лиги. Количество участников не постоянное. Кроме профессиональных клубов, разрешено участие ЛФК и КФК при абсолютном соблюдении Регламента. 

Обмен между лигами оговорён Регламентом и производится по спортивному принципу.
В Первую лигу выбывает команда, занявшая 10-е место в Высшей лиге. Победитель I лиги выходит в Высшую лигу. 

В случае отказа клубов Первой лиги от участия в чемпионате страны в Высшей лиге разрешено сохранять место в высшем дивизионе тем командам, которые должны были выбывать из Высшей лиги.

После упразднения АЖФУ с сезона-2018 турнир проводился ПФЛ Узбекистана (при контроле ФАУ) по 2022 год включительно, которая контролировала также женское первенство страны в Первой лиге и молодёжное первенство U-16. С сезона-2023 чемпионат Узбекистана и первенство в I лиге, а также молодёжное первенство U-16 проводится под эгидой ФАУ.

Текущий сезон 
Чемпионат Узбекистана по футболу среди женщин 2023

Все победители и призёры 

***

Количество титулов 

__

Бомбардиры 

Рекорд - чемпионат 2015 года: Людмила Карачик "Металлург-W" (Бекабад) - 66 голов.

Рекорд голов за одну игру.</u> XXVI Чемпионат Узбекистана, 14 тур. 17 ноября 2020 года.
Дильдора Эргашева ("Локомотив-W" Ташкент): 8 голов в матче "Локомотив-W" - "Сурхан-W" -  9:0.

Повторение рекорда.</u> ХХ Кубок Узбекистана, 1/8 финала. 1 июля 2021 года.
Фусейна Мумуни ("Согдиана-W" Джизак): 8 голов в матче "Нефтчи-W" - "Согдиана-W" - 0:17. 

Абсолютный рекорд Узбекистана по результативности в одном матче.</u> XXVI Чемпионат Узбекистана, 9 тур. 11 октября 2020 года. "Бунёдкор-W" - "Сурхан-W" -  20:0 (10:0).
Тут же дополнительные рекорды:
- в каждом тайме забито по 10 голов;
- голы забивали 10 разных футболистов "Бунёдкора", что тоже абсолютно максимальный показатель.

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 Попов Д.М., Князев С.И., ПФЛ Уз — Ташкент-Навои-Ташкент — архивные данные, протоколы матчей.

Женский футбол в Узбекистане
Узбекистан